Muradnagar – comune del Bangladesh
 Muradnagar – suddivisione dell'India